Пируватдекарбоксилаза может означать:
  — фермент, катализирующий образование ацетальдегида из пирувата
 Пируватдегидрогеназный комплекс — ферментный комплекс, катализирующий образование ацетил-кофермента А из пирувата и свободного кофермента A